Az Allsvenskan 1955-56-os szezonja volt a bajnokság harminckettedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Norrköping lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag